het dijkrecht van de Ommelander Compagnie
het vm. waterschap de Ommelandercompagnie